Choralpassion bedeutet:

 Choralpassion, eine musikalische Gattung
 Choralpassion (Distler), ein Hauptwerk des deutschen Komponisten Hugo Distler